Přepisem se rozumí
 drobný omyl v ručně psaném textu, obdobná překlepu při psaní strojem nebo počítačem,
 transkripce z jednoho písma do jiného, např. z latinky do arabského písma,
 jednoduchý překlad, převod textu z jednoho jazyka do jiného, 
 opis, kopie již zapsaného textu nebo záznamu (i zvuku, filmu apod.), zejména při změně podoby, např. ruční přepis tištěného textu (a naopak) nebo digitalizace analogového filmu.